Palikir ist Hauptstadt der Föderierten Staaten von Mikronesien im Pazifischen Ozean.

Die Stadt liegt im Nordwesten der Insel Pohnpei innerhalb der Gemeinde (municipality) Sokehs, die laut der Volkszählung 2010 eine Bevölkerung von 6647 Einwohnern hatte. Davon lebt nur ein unbekannter, kleinerer Teil in Palikir. 1985 wurde die Errichtung einer neuen Hauptstadt für die Föderierten Staaten von Mikronesien gesetzlich festgeschrieben. Seit 1990 nimmt Palikir die Funktionen der Hauptstadt und des Sitzes der Regierung der Föderierten Staaten von Mikronesien wahr. In einem aus verschiedenen Gebäuden bestehenden Komplex sind alle Ministerien sowie einige Bundesbehörden untergebracht.

Auf der gleichen Insel etwa fünf Kilometer nordöstlich liegt die Stadt Kolonia, die nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1986 provisorische Hauptstadt des Landes wurde. Irrtümlich wird Kolonia bis heute noch häufig als Hauptstadt bezeichnet. Kolonia ist jedoch nach wie vor Hauptstadt des Bundesstaates Pohnpei.

Palikir ist auch Standort des Pohnpei Campus des College of Micronesia.

Palikir wird historisch als section von Sokehs erwähnt. Hier wird einmal unterschieden zwischen Sokehs proper (Insel Sokehs, im Norden), und Palikir als der auf der Hauptinsel Pohnpei (Ponape) gelegene Teil von Sokehs.

Klima

Einzelnachweise 

Ort in den Föderierten Staaten von Mikronesien
Hauptstadt in Australien und Ozeanien
Pohnpei (Bundesstaat)
Namensgeber_(Marskrater)